Paul (IV.) Pálffy von Erdöd, (ungarisch: gróf erdődi Pálffy Pál); * 19. Januar 1592 auf der Bibersburg / Königreich Ungarn; † 6. November 1653 in Preßburg / Königreich Ungarn) war ab 1649 Palatin von Ungarn.

Leben und Wirken 
Die Pálffys zählten zu den ungarischen Uradel. Die ungarische Baronie wurde ihnen bereits 1581 verliehen. Seit 1599 wurden sie Reichsgrafen des HRR.

Paul Pálffy von Erdöd, Erbherr in Bibersburg, Graf zu Plassenstein, Ritter vom goldenen Sporn, ab 1650 auch Ritter des goldenen Vlieses (Nr. 426), wirklicher geheimer Rat, Kämmerer und Oberster. Nach dem Tode seiner beiden älteren Brüder Stephan und Johann im Jahre 1646 wurde er Obergespan des Pressburger Komitats und 1635 Erbschlosshauptmann (Schlossgraf) des königlichen Schlosses daselbst, zuletzt Palatin und Statthalter in Ungarn.

Paul war der dritte Sohn des Nikolaus Freiherr von Pálffy von Erdöd und seiner Gattin Maria Magdalena von Fugger, Freiin von Kirchberg und Weißenhorn einer Tochter des Freiherrn Markus Fugger in Augsburg und der Gräfin Sybille von Eberstein. Er besuchte im Jahr 1611 die Universität Perugia, im Dezember 1612 die Universität Padua.

Am 26. Juli 1629 heiratete Páffy Maria Franziska Gräfin von Khuen von Belasy. Aus der Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor:

 Johann III. Anton (* 1642, † 29. November 1694), Schlossgraf von Preßburg ⚭ 1. mit Anna Theresia Gräfin Nádasdy; 2. mit Marie Eleonore Gräfin Mollarth
 Magdalena Theresia (* 1644, † 1684) ⚭ mit August von Zinzendorf
 Johann IV. Karl (* 4. Dezember 1645, † 3. November 1694), kaiserlicher Feldmarschall in Mailand ⚭ mit Sidonia Agnes von Liechtenstein († 1721)

Bereits im Jahre 1625 wurde Pálffy zum Präsidenten der Ungarischen Hofkammer gewählt. Im Jahre 1630 wurde er von den Landesstellen mit der Oberaufsicht des 1593 abgebrannten Preßburger Schlosses beauftragt. Am 6. Februar 1646 wurde Palffy zum Obersten Landesrichter (Judex Curiae) ernannt.

Paul kann als Gründer des Wohlstandes der Familie Pálffy betrachtet werden. Mit dem Erwerb des Amtes der erblichen Obergespan- und Schlossgrafen-Titel war auch ein Erwerb von Gütern ermöglicht. Paul erwarb durch seine Senioratsherrschaft den Schlossgrund, sowie das Zuckermantel in Preßburg. Außerdem mehrere Ortschaften auf der Schüttinsel sowie die bedeutenden Herrschaften Plasenstein und Malatzka, Bajmoc und Theben sowie Marchegg in Niederösterreich.

Paul starb am 25. November 1653 in Preßburg und wurde in der von seiner Mutter errichteten Grablege der Familie Pálffy in Preßburger St. Martinsdom beigesetzt.

Vorfahren

Literatur 
 Joseph von Hormayr: Taschenbuch für die vaterländische Geschichte, Band 1, Wien 1828.
 
 Emil Portisch: Geschichte der Stadt Pressburg-Bratislava, 2 Bde., Pressburg-Bratislava 1932/1933
 Anna Fundárková: Barokový aristokrat, in "Veda, vydavateľstvo SAV", Bratislava 2018, S. 236, ISBN 978-80-224-1694-8 (slowakisch)

Weblinks 

 
 Taschenbuch für die vaterländische Geschichte, Wien 1828
 Bernhard Peter: Marchegg

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Palatin (Ungarn)
Obergespan (Ungarn)
Ritter vom güldenen Sporn
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies (17. Jahrhundert)
Paul
Paul
Geboren im 16. Jahrhundert
Gestorben 1653
Mann